Илья Ильич Казас:* Казас, Илья Ильич (1832—1912) — караимский просветитель, педагог и поэт.
 Казас, Илья Ильич (1860 — ок. 1940) — русский и советский врач, доктор медицины.
 Казас, Илья Ильич (1899—1944) — крымский поэт-футурист, педагог, участник Великой Отечественной войны.